Amarpatti peut faire référence à :
 Amarpatti, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Bara ;
 Amarpatti, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Parsa.